Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 9-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a finn Mika Myllylä nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30